Sielsowiety na Białorusi (biał. Знаменскі сельсавет, ros. Знаменский сельсовет): 
 Sielsowiet Znamienka – sielsowiet w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, z centrum we wsi Znamienka
 Sielsowiet Znamienka – dawny sielsowiet w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, z centrum we wsi Znamienka (Padonki)

Zobacz też 
 sielsowiet Znamia (biał. Знаменскі сельсавет, ros. Знаменский сельсовет) – sielsowiet w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim, z centrum we wsi Znamia